

Sigle 
 Esercito popolare di liberazione – esercito della Cina
 Esercito popolare di liberazione – movimento guerrigliero maoista della Colombia
 Eclipse Public License
 EPL – rivista scientifica peer review precedentemente conosciuta come Europhysics Letters
 EPL – linguaggio di programmazione

Codici 
 EPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mirecourt, Épinal, Francia